Killam peut faire référence à :

Patronymie 
 , avocat canadien ;
 , financier canadien ;
 , politicien Canadian ;
 , homme d'affaires texan et homme politique d'Oklahoma ;
 , homme d'affaires texan ;
 , acteur comique américain ;
 , constructeur canadien de navires.

Toponymie 
Killam (Alberta), bourg du Canada.

Autre 
Le killam, une espèce de l'univers de Star Wars.

Références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme